Ophir puede referirse a:

Ophir 

 Ophir, una localidad del condado de Tooele en el estado de Utah (Estados Unidos);
 Ophir, una localidad del condado de San Miguel en el estado de Colorado (Estados Unidos);
 Ophir, una localidad situada en Nueva Zelanda;
 Ophir Alviárez, una poetisa venezolana, nacida en Caracas en 1970.

Ofir 

 Ofir, una ciudad (o región) semilegendaria mencionada en la Biblia. La arqueología moderna no sabe situarla geográficamente con exactitud;
 Ofir, un reino ficticio de la Era Hiboria, época legendaria creada por el escritor estadounidense de fantasía Robert Ervin Howard.
 Colonia Ofir, localidad uruguaya en el Departamento de Río Negro, característica por sus inmigrantes rusos.